Monica Knudsen
Keith Knudsen
Gunnar Knudsen
Martin Knudsen
Erik Knudsen
Número de Knudsen
John Knudsen Northrop
Clavatula knudseni
Terebra knudseni
Drillia knudseni
Carelia knudseni

Desambiguação